Biologia:
 Puma (gènere), gènere de fèlids que conté el puma i el jaguarundi.
 Puma (Puma concolor), mamífer de la família Felidae, nadiu d'Amèrica.
 Puma nord-americà, subespècie de Puma concolor que viu en boscos i aiguamolls del sud de Florida.
 Puma yagouaroundi, espècie de carnívor de la família dels fèlids.
 Organitzacions:
 Puma (empresa), una empresa i marca de roba.
 Biografies:
 José Luis Carranza, anomenat Puma, (1964, Lima), futbolista peruà que jugava a la posició de centrecampista.
 Informàtica:
 Mac OS X 10.1, també conegut com a Puma, primera actualització del sistema operatiu Mac OS X d'Apple.